Ebbesen ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Ebbesen (1891–1954), schwedische Filmschauspielerin
 Eskild Ebbesen (* 1972), dänischer Ruderer
 Gustav Ebbesen (1882–1938), dänischer Pilzkundler
 Klaus Ebbesen (* 1946), dänischer Prähistoriker und Politiker
 Margunn Ebbesen (* 1962), norwegische Politikerin
 Niels Ebbesen († 1340), dänischer Adeliger
 Sten Ebbesen (* 1946), dänischer Altphilologe, Mediävist, Linguist und Philosophiehistoriker
 Thomas Ebbesen (* 1954), norwegischer Physiker und Chemiker